Tórtoles puede referirse a:

 Tórtoles (Tarazona), pedanía de Tarazona en la provincia de Zaragoza, en España.
 Tórtoles de Esgueva, municipio de la provincia de Burgos, en España.
 Tórtoles de la Sierra, municipio de la provincia de Ávila, en España.